Urbanice kan syfta på följande platser:

Polen 

 Urbanice (ort i Polen), Łódź vojvodskap, Powiat wieluński,

Tjeckien 

 Urbanice (ort i Tjeckien), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar